ci si può riferire comunemente al Puntius semifasciolatus un pesce d'acqua dolce diffuso soprattutto nei corsi d'acqua di Singapore;
 ci si può riferire comunemente anche al Puntius sachsii, un altro pesce d'acqua dolce diffuso prevalentemente nei corsi d'acqua e nelle risaie della Malaysia, di Hong Kong, della Cina centrale e meridionale.